Ван ден Бос () — нидерландская фамилия. Известные носители:

 Бос, Виллем Хендрик ван ден — нидерландско-южноафриканский астроном.
 Бос, Михил ван ден — нидерландский композитор, пишущий музыку преимущественно для компьютерных игр.
 Ван ден Бос, Конни — нидерландская певица и актриса.
 Калкман-Ван ден Бос, Моник (род. 1964) — нидерландская паралимпйская спортсменка
 Ван ден Бос — кратер на Луне.

См. также 
 Бос